Adolf V van Berg (+1296), graaf van Berg (1259-1296)
 Adolf V van Holstein (+1308), mede-graaf van Holstein-Kiel (1263-1273) en graaf van Holstein-Segeberg (1273-1308)